Воденската, Пелска и Мъгленска епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Воден (Едеса). Начело на епархията от 2002 година е митрополит Йоил.

История 
От античната Едеска епархия е известен един епископ – Исидор, участник на Трулския събор в 692 година. На един капител открит в Едеса, датиращ от V - VI век, също се споменава епископ, но без име. В 1767 година при закриването на Охридската архиепископия е образувана Воденска митрополия на Вселенската патриаршия. В 1922 година името ѝ става Воденска и Пелска. На 14 октомври 1924 година от Воденската и Пелската митрополия е създадена нова Ениджевардарска и Гумендженска, закрита в 1932 година. В 1967 година към Воденската и Пелска митрополия е присъединен и Мъглен (от Леринската) и името на епархията става Воденска, Пелска и Мъгленска.

Предстоятели 

Воденски митрополити (Βοδενών)

Воденски и Пелски митрополити (Εδέσσης και Πέλλης)

Воденски, Пелски и Мъгленски митрополити (Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας)

Енорийски църкви и манастири

Бележки